Альдегидоспирты — класс органических соединений, совмещающих в себе свойства альдегидов и спиртов, что обусловливается присутствием в составе их молекул альдегидогруппы СНО наряду с одним или большим числом алкогольных водных остатков. Общая их формула поэтому будет СНО.СnHm(ОН)x.

Химические свойства 

Подобно альдегидам, Альдегидоспирты легко полимеризуются, образуют соединения с NH3, гидразоны, оксимы, ацетали, восстанавливают серебро из аммиачного раствора AgNO3 и пр.; как спирты, образуют эфиры и пр. При восстановлении они переходят в дву- или многоатомные спирты СН2(ОН).СnНm(ОН)x, при окислении образуют оксикислоты COHO.CnHm(OH)x на счет соответствующего преобразования группы СНО.

Получение 
 конденсацией альдегидов по типу альдоля 
 неполным окислением соответствующих многоатомных спиртов перекисью водорода или хромовой смесью; 
 гидроксилированием галоидозамещённых альдегидов.

Примеры альдегидоспиртов 

 Простейшим Альдегидоспиртом является гликолевый альдегид СНО.СН2.ОН (см. Гидраты углерода и Глюкозы).
 Лучше других изучен β-оксимасляный альдегид, или альдоль , CHOC3H6(OH), или CH3CH(OH)CH2COH, при хранении полимеризующийся в кристаллический паралдоль (С4H3O2)n, который плавится при 80—90°.
 α-Оксиизомасляный альдегид (CH3)2C(OH)CHO — жидкость, кипящая при 187° и легко полимеризующаяся, получается гидроксилированием α-бромизомасляного альдегида и, как третичный Альдегидоспирт, превращается при действии щелочей в изобутиленгликоль и α-оксиизомасляную кислоту (реакция Канниццаро).
 Подобно альдолю, уплотнением изомасляного альдегида недавно получен (1897) изобутилалдоль (СН3)2СНCH(ОН)С(CH3)2СНО, плавящийся при 91° и кипящий при 104—109° (12 мм). Глицериновый альдегид, или глицероза, СНОСН(ОН)СН2(ОН) (см. Глюкоза), представляет двуатомный Альдегидоспирт
 Сюда же далее примыкает трёхатомный Альдегидоспирт эритроза (тетроза), полученная окислением эритрита и альдольной конденсацией гликолевого альдегида

Ссылки 
 

Кислородсодержащие органические соединения